Такмичење Окланд класик 2011. — појединачно на ВТА турниру међународне категорије Окланд класик 2011. у Окланду (Нови Зеланд) одржано је у периоду од 3. до 9. јануара 2011. 

Учествовале су 32 играчице из 18 земаља.

Прошлогодишња првакиња Јанина Викмајер из Белгије је бранила титулу, али је у финалу изгубила од Грете Арн из Мађарске, којој је ово била друга ВТА титула у каријери.

Следеће три тенисерке добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (-{WC}-).
  Катерина Бондаренко
  Марина Ераковић
  Саша Џоунс

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификације (Q):

  Хедер Вотсон
  Сабине Лизики
  Флоренсија Молинеро
  Нопаван Лерчивакарн

Накнадно позвана (LL) због отказа:
 Алберта Бријанти (Италија) уместо Анастасије Севастове из Летоније (плућна инфекција).

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

Резултати

Прва половина

Друга половина 

 Финале

Спољашње везе 
 Резултати

Окланд класик
Тенис 2011.